Adão Nunes Dornelles (1923-1991) – ex calciatore brasiliano
 Adão Ambrósio (1951) – ex calciatore brasiliano
 José Amadeu Elvino (1968) – ex calciatore brasiliano